

Ярославське — село, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Ярославське — село, Притобольний район, Курганська область